

Patronyme 

 Jean d'Hers (1910-1945), résistant français, Compagnon de la Libération ;
 Mikhaël Hers (né en 1975), réalisateur et scénariste français.

Toponymes

Communes  
 Salles-sur-l'Hers : commune française, située dans le département de l'Aude
 Peyrefitte-sur-l'Hers : commune française, située dans le département de l'Aude
 Payra-sur-l'Hers : commune française, située dans le département de l'Aude
 Sonnac-sur-l'Hers : commune française, située dans le département de l'Aude
 Sainte-Colombe-sur-l'Hers : commune française, située dans le département de l'Aude
 La Bastide-sur-l'Hers : commune française, située dans le département de l'Ariège

Quartier 
 Quartier du château de l’Hers un quartier de Toulouse.

Rivières 
 Hers-Vif : affluent de l'Ariège
 Hers-Mort : affluent de la Garonne

Entités  
 Canton de Salles-sur-l'Hers : situé dans le département de l'Aude
 Communauté de communes de la Vallée moyenne de l'Hers : située dans le département de l'Ariège
 Communauté de communes Hers Garonne : située dans le département de la Haute-Garonne
 Communauté de communes Hers et Ganguise : située dans le département de l'Aude

Voir aussi 
 His 'N' Hers :  album de Pulp

Source 
 

Patronyme wallon
Homonymie d'hydronyme